1957 Голяма награда на Великобритания е 8-о за Голямата награда на Великобритания и пети кръг от сезон 1957 във Формула 1, провежда се на 20 юли 1957 година на пистата Ейнтрий близо до град Ливърпул, Великобритания.

Класиране

Класиране след състезанието 
 Генерално класиране при пилотите

Източници 
 

Голяма награда на Великобритания